Доне́ц () — посёлок, Комсомольский поселковый совет, Змиёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321755603. Население по переписи 2001 года составляет 1699 (775/924 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Донец находится недалеко от истоков реки Гнилица, возле озера Крячковатое(которое сейчас осушили), в 2,5 км от озера Лиман, в 2 км от пгт Слобожанское.
В посёлке есть одноименная железнодорожная станция Донец.
На расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога  .

История 
 1929 — дата основания.  В начале Марта 2022 года, Посёлок был обстрелен Российскими войсками, А именно 8 и 10 Марта.

Экономика (до распада СХПТ "Шебелинский") 
 Молочно-товарная ферма.
 Теплицы.
 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шебелинский».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Амбулатория семейной медицины.
 Стадион.
 Библиотека.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района